

События 
 Смерть бывшего короля франков Хильдерика III.
 Высадка Абд ар-Рахмана I, будущего основателя новой омейядской династии, в Испании.
 755/756 — 1031 — Правление в Испании Омейядов.
 755/756 — 788 — Эмир Кордовы Абд ар-Рахман I (731 (ок.734)-788).
 Убийство Абу Муслима. Народное восстание под руководством Сумбада в Хорасане, распространившееся до Хамадана. Подавлено.
 755—761 — Князь Армении Исаак Багратуни.
 755—763 — Мятеж Ань Лушаня и Ши Сымина в Китае.
 Цзедуши Ань Лушань поднимает мятеж против Сюаньцзуна.

Родились 
 Около 755 — Видукинд Саксонский, вождь язычников-саксов в их борьбе против подчинения Королевством франков.

Скончались 
 Абу Муслим, вождь хорасанского восстания, которое свергло с престола Арабского халифата Омейядов и привело к власти Аббасидов.
 Теодато Ипато, 4-й венецианский дож.
 Около 755 — Хильдерик III, король франков (743—751).

См. также